

Personnalités
Par ordre alphabétique :
 Adolf von Rauch (1798-1882), industriel prussien.
 Adolf von Rauch (1805-1877), militaire prussien.
Albert von Rauch (1829-1901), général prussien.
Alfred Rauch (1893-1977), homme politique allemand.
Alfred de Rauch (1887-), capitaine de l'équipe de France de hockey sur glace.
Alfred von Rauch (1824-1900), général prussien.
André Rauch (1942-), historien français.
Charles Rauch (1791-1857), peintre français.
Christian Daniel Rauch (1777-1857), sculpteur allemand.
Egmont von Rauch (1829-1875), colonel prussien.
Erwin Rauch (1889-1969), Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 (1790-1829), militaire prussien ayant effectué sa carrière en Argentine.
Fedor von Rauch (1822-1892), militaire prussien.
François Antoine Rauch (1762-1837), précurseur français de l'écologie.
František Rauch (1910–1996), pianiste et pédagogue tchèque.
Friedrich Wilhelm von Rauch (1790-1850), général prussien.
Friedrich Wilhelm von Rauch (1827-1907), général prussien.
Gustav von Rauch (1774 –1841), général prussien, ministre de la guerre du royaume de Prusse.
Gustav Waldemar von Rauch (1819-1890), général prussien.
Hans-Georg Rauch (1939-1993), graphiste allemand.
Isabelle Rauch (1968-), personnalité politique française.
Jon Erich Rauch (1978-), joueur de baseball américain.
Madeleine de Rauch (1896-1985), créatrice de haute couture.
Marie-Ange Rauch (1957-), historienne française.
Martin Rauch (1965-), joueur professionnel de hockey sur glace suisse.
Melissa Rauch (1980-), actrice américaine.
Neo Rauch (1960-), artiste allemand
Oscar Rauch, footballeur international suisse.
Sabrina Rauch (1981-), comédienne française.
Sandra Rauch (1967-), artiste allemande.
Siegfried Rauch (1932-2018), acteur allemand.
Rosalie von Rauch (1820-1879), épouse morganatique du prince Albert de Prusse.

Toponyme
La ville de Rauch, en Argentine préfecture de l'arrondissement de Rauch, dans la province de Buenos Aires.

Autres
Le filtre de Rauch est utilisé en électricité, il est formé d'une association d'impédances et d'un amplificateur opérationnel.
 Famille von Rauch, famille noble prussienne

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme